Kennedybrücke oder John-F.-Kennedy-Brücke ist der Name folgender Brücken:

 Kennedybrücke (Bonn), Straßenbrücke über den Rhein in Bonn
 Kennedybrücke und Sturmflutsperrwerk über die Geeste in Bremerhaven
 Kennedybrücke über die Alster in Hamburg, siehe Lombardsbrücke #Kennedybrücke 
 John-F.-Kennedy-Brücke, Straßenbrücke über die Isar in München
 Kennedybrücke (Niamey), Straßenbrücke über den Niger in Niamey
 Kennedybrücke (Wien), Straßenbrücke über den Wienfluss in Wien
 Kennedybrücke (Fürstenberg), eine Eisenbahnbrücke über der Weser in Fürstenberg (Weser) im Landkreis Holzminden

Siehe auch:
 Kennedy Bridge